Конаре - многозначный термин

Топоним
Село в Болгарии
 Конаре — в Добричской области
 Конаре — в Старозагорской области

Город в Иране
 Конаре — в провинции Фарс

Фамилия
 Конаре, Альфа Умар — президент Мали в 1992—2002 гг